

События 
«Год пяти императоров» в Римской империи.
 Консулы Кв. Помпей Сосий Фалькон и Гай Юлий Эруций Клар Вибиан. Консулы-суффекты Имп. Луций Септимий Север Пертинакс и Имп. Децим Клодий Септимий Альбин.
 январь-март — Император Рима Пертинакс, Публий Гельвий (126, 1.8-193, 28.3). Сын вольноотпущенника.
 1.1 — Лет объявил народу о смерти Коммода. Сенат и народ восприняли эту весть с ликованием. Сенат провозгласил императором Пертинакса. Февраль-март — Волнения среди преторианцев, они пытались провозгласить императором сенатора Триария Матерна, а затем консула Фалькона. Пертинакс казнил зачинщиков беспорядков. 28.3 — 300 преторианцев ворвались во дворец и убили Пертинакса, но затем вернулись в свой лагерь. 30.3 — Преторианцы предложили императорскую власть тому, кто им больше заплатит. Сенатор Дидий Юлиан заплатил больше Сульпициана, тестя Пертинакса и префекта Рима. Сенат объявил Дидия императором.
 март-июнь — Император Рима Дидий Юлиан, Сальвий (Север) (133, 30.1-193, 1.6).
 апрель — Легат Сирии Песценний Нигер, легат Паннонии Септимий Север и легат Британии Децим Клодий Альбин провозглашены своими войсками императорами. Май — Север перешёл через Альпы и вторгся в Италию. Равеннский флот перешёл на его сторону. Дидий предложил Северу соправительство, но тот отказался. На сторону Севера перешли воины из Умбрии. Дидий был покинут всеми. 1.6 — Сенат постановил провозгласить Севера императором, а Дидия казнить.
 1 июня — в своём дворце убит римский император Марк Дидий Север Юлиан.
 193—235 — Династия Северов в Риме.
 193—211 — Император Рима Септимий Север (146, 11.4-211, 4.2). Юристы Папиниан, Павел, Ульпиан.
 Север распустил гвардию претория. Север заключает союз с Альбином, которого делает цезарем. Нигер захватывает восточную часть империи, Грецию и Македонию. Ему предложила помощь Парфия. Север начинает войну с Нигером. Нигер занял Византий, а к Кизику послал полководца Эмилиана. Север разгромил Эмилиана, занял Кизик и начал осаду Византия.

Скончались 
 Пертинакс
 Дидий Юлиан

См. также